Martoszka lub Zamkowski Wierch (1187 m) – wypiętrzenie na grzbiecie Romanki w Beskidzie Żywieckim (Grupa Lipowskiego Wierchu i Romanki), znajdujące się pomiędzy przełęczą Pawlusia (1176 m) a Romanką (1366 m). Nazwę Martoszka podaje mapa Compass, nazwę Zamkowski Wierch mapa Geoportalu. Właściwie nie jest to szczyt, a tylko wypiętrzenie grani. Wschodnie stoki opadają do doliny potoku Sopotnia i są w górnej części trawiaste (Hala Łyśniowska), stoki zachodnie opadają do doliny Żabniczanki i są zalesione, ale niżej znajduje się na nich Hala Wieprzska.

Nazwę Martoszka wymienia też przewodnik Beskid Żywiecki. Jej wschodnimi stokami prowadzi znakowany szlak turystyczny. W kierunku wschodnim, w dół można też nieznakowaną drogą zejść do doliny Sopotni Wielkiej, którą prowadzi inny (niebieski) szlak.

Szlaki turystyczne 
  Romanka – przełęcz Pawlusia – hala Rysianka

Przypisy 

Polskie szczyty Beskidu Żywieckiego
Grupa Lipowskiego Wierchu i Romanki